Grupo Torrijos puede hacer referencia a:

Geología
 Una formación geológica o unidad estratigráfica de litología tipificada en la Meseta Sur (Cuenca del Tajo), constituida por arenas cuarzo-feldespáticas, lutitas y calizas con sílex; que toma su nombre de la localidad de Torrijos (provincia de Toledo, España), donde hay un yacimiento con fauna de vertebrados (Hispanoterium).

Historia del arte
 Un grupo de artistas que introdujo el primer renacimiento español en la escultura, y que trabajó en las ciudades del centro de Castilla a finales del siglo XV, en torno al taller de Egas Cueman: Antón Egas, Enrique Egas, Juan Guas, Sebastián de Almonacid y Alonso de Covarrubias.

 Considerado como retrato de grupo, el cuadro Muerte de Torrijos y sus compañeros o Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert (1888), pintura de historia sobre el episodio final del pronunciamiento del General Torrijos contra el gobierno absolutista de Fernando VII (11 de diciembre de 1831).

Historia política
 Un grupo político panameño, denominado por Omar Torrijos, que presentó como candidato a las elecciones de 1984 a Nicolás Ardito Barletta.

Notas